Die Wasserball-Europameisterschaft 1947 fand vom 10. September bis zum 14. September in Monte Carlo (Monaco) statt. Insgesamt spielten zehn Teams um den Europameistertitel. Sieger des Turniers wurde die Mannschaft aus Italien.

Turnierteilnehmer

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Finalrunde

Finalgruppe um die Plätze 1 bis 3 
Hier spielten die Gruppensieger aus den drei Gruppen in einer Gruppe die Plätze 1 bis 3 aus.

Finalgruppe um die Plätze 4 bis 6 
Hier spielten die jeweils Zweiten aus den drei Gruppen in einer Gruppe die Plätze 5 bis 8 aus.

Endergebnis

Weblinks 
 Die Ergebnisse der Wasserball-EM auf der Website der Ligue Européenne de Natation

1947
Sportveranstaltung 1947
Sportveranstaltung in Monaco
Wasserball (Monaco)